Изабела I Јерусалимска (1172 - 5. април 1205) била је краљица Јерусалима од 1190/2 до своје смрти као регент више јерусалимских краљева.

Биографија 

Изабела је ћерка Амалрика Јерусалимског и Марије Комнин. Године 1183. удала се за Хамфрија IV од Торона. Венчање је обављено у тврђави Керак која је била под Саладиновом опсадом. Рене од Шатијона, командант тврђаве Керак послао је Саладину печене говедине и овчетине уз извињење што целу муслиманску армију не може позвати на прославу. Саладин је наредио да се кула у којој је обављено венчање не бомбардује. 

Брак између Хамфрија и Изабеле је трајао до 1189. године када је гроф Конрад од Монферата одлучио да женидбом са јерусалимском принцезом добије јерусалимску круну. Уз подршку папе Иноћентија III који је поништио брак, Конрад од Монферата је остварио свој циљ. Венчање је обављено 1189. године, а гроф Монфератски добија круну 1192. године након завршетка Трећег крсташког похода. Тек неколико дана након крунисања Конрад је убијен од стране асасина. Крсташки барони су за новог краља одабрали Хенрија II од Шампање. То је Изабели био трећи брак иако је имала свега 22 године. Хенри умире 1197. године, а Изабела се по четврти пут удаје. Овога пута муж јој је био двадесет осам година старији Амалрик II. Изабела је умрла 1205. године. Наследила ју је ћерка Марија од Монферата.

Породично стабло

Види још 
 Сибила Јерусалимска

Литература 
 

Крсташи
Краљеви Јерусалима
Рођени 1172.
Умрли 1205.
Личности Трећег крсташког рата